Tento termín může představovat různé pojmy:

 Messier 35 – hvězdokupa
 Siemens M35 – mobilní telefon
 Citroën M35 – francouzský automobil
 Dálnice M35 (Maďarsko) – dálnice v Maďarsku